The Voyage of the Dawn Treader ist der englischsprachige Titel von:
 Die Reise auf der Morgenröte, Fantasy-Roman (1952) von C. S. Lewis
 Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian & Die Reise auf der Morgenröte, britische Fernsehserie (1989)
 Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte, US-amerikanischer Spielfilm (2010)